XI Чемпионат мужской Суперлиги, 2-го по значимости дивизиона чемпионата России по баскетболу среди мужских команд, проводился под эгидой РФБ. Регулярный чемпионат Суперлиги 2012/2013 среди 15 команд был проведён с 4 октября 2012 года по 15 апреля 2013 года. Матчи плей-офф прошли с 18 апреля по 26 мая в серии до трёх побед.
Чемпионом во второй раз подряд стал «Урал» из Екатеринбурга.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона 2011/2012 Чемпионат должен был покинуть БК «Урал» занявший 1-е место, чтобы перейти в ПБЛ. По ряду причин, в том числе проблемам финансирования и затянувшимся спорам между Профессиональной баскетбольной лигой и Единой лигой ВТБ — какая же организация будет проводить чемпионат России, «Урал» вынужден был отложить повышение в классе — сезон 2012/13 команда вновь проведёт в Суперлиге, которая расширена с девяти до пятнадцати команд.

Клубы присоединившиеся к Суперлиге:
 «Планета-Университет», Ухта
 «Динамо», Москва
 «Автодор», Саратов
 «АлтайБаскет», Барнаул
 «Новосибирск», Новосибирск
 «Красный Октябрь», Волгоград

Команды 

 Рускон-Мордовия (Саранск)
 Рязань (Рязань)
 Северсталь (Череповец)
 Атаман (Ростов-на-Дону)
 Союз (Заречный)
 Спарта и К (Видное)
 ТЕМП-СУМЗ (Ревда)
 Университет-Югра (Сургут)
 Урал (Екатеринбург)
 Планета-Университет (Ухта)
 Динамо (Москва)
 Автодор (Саратов)
 АлтайБаскет (Барнаул)
 Новосибирск (Новосибирск)
 Красный Октябрь (Волгоград)

Регламент 
Игры в сезоне 2012/2013 проводятся следующим образом:
 по одной игре в 2 круга (одна дома, одна на выезде).
 плей-офф: команда, занявшая первое место в турнирной таблице, по итогу Регулярного Чемпионата, будет дожидаться своего соперника в четвертьфинале. Остальные команды играют в плей-офф до двух побед, при этом команда, занявшая место выше в турнирной таблице, первую игру играет на площадке соперника и приводит две игры дома, при необходимости. Четвертьфинал и финалы играется до трёх побед по схеме 2:2:1. Команды, занявшие места с 9-15, играют две игры (одна дома, одна на выезде) по Кубковой системе (разница очков).

Турнирная таблица

Плей-офф 
1/8 финала до 2 побед, а остальные раунды — до 3 побед
Матчи проходят:
 1/8 финала: 20 апреля, 22 апреля, 25 апреля (если надо)
 Четвертьфинал: 29 апреля, 30 апреля, 3 мая, 4 мая (если надо), 6 мая (если надо)
 Полуфинал: 10 мая, 11 мая, 14 мая, 15 мая (если надо), 17 мая (если надо)
 Финал: 21 мая, 22 мая, 25 мая, 26 мая (если надо), 28 мая (если надо)

Матчи за 3 место 
Автодор 3-0 Атаман (99:91, 82:78, 82:69)

Классификация за 5-8 места 
До двух побед.

Утешительный полуфинал за 5-8 места:
 АлтайБаскет 2-0 Спарта и К (68:54, 59:53)
 Новосибирск 2-1 Рязань (75:81, 86:73, 98:61)

Матч за 7 место:
 Спарта и К 0-2 Рязань (68:76, 77:81)

Матч за 5 место:
 АлтайБаскет 0-2 Новосибирск (76:80, 80:84)

Классификация за 9-15 места 
Чтобы пройти в следующую стадию, нужно набрать наибольшую разницу в 2 матчах.

Утешительный четвертьфинал за 9-15 места:
 нет — ТЕМП-СУМЗ
 Рускон-Мордовия 135-143 Планета-Университет 71:72, 64:71
 Союз 174-153 Красный Октябрь 96:75 , 78:78
 Северсталь 120-140 Динамо 51:63, 69:77

Утешительный полуфинал за 9-12 места:
 ТЕМП-СУМЗ 160-145 Планета-Университет 69:78, 91:67
 Союз 137-152 Динамо 75:71, 62:81

Утешительный полуфинал за 13-15 места:
 нет — Рускон-Мордовия
 Красный Октябрь 149-123 Северсталь 77:59, 72:64

Матч за 15 место: нет — Северсталь

Матч за 13 место: Рускон-Мордовия 144-136 Красный Октябрь 70:66, 74:70

Матч за 11 место: Планета-Университет 150-142 Союз 71:67, 79:75

Матч за 9 место: ТЕМП-СУМЗ 148-135 Динамо 70:69, 78:66

Итоговое расположение команд 

В скобках указано место в регулярном сезоне

Победитель чемпионата выиграл право на участие в Кубке Вызова следующего сезона.

Лидеры сезона 
Минимальное кол-во сыгранных матчей — 20

Лучшие показатели в одной игре

Личные награды 
MVP сезона — Бертт Стивен (Автодор)

Символическая пятёрка:
  Глазунов Антон (Урал)
  Лекавичус Линас (Университет-Югра)
  Николаев Антон (Урал)
  Машканцев Станислав (Новосибирск)
  Лихолитов Фёдор (Красный Октябрь)

См. также 
 ПБЛ 2012/2013
 Кубок России 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФБ

Чемпионат России по баскетболу
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе